Iwan Kozłow, ukr. Іван Козлов (ur. 6 maja 1978 w Kijowie) – ukraiński skoczek narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998 oraz Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1997.

W 1997 w konkursach skoków w ramach mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim zajął 57. miejsce na obiekcie normalnym i 43. na obiekcie dużym. W 1998 w Nagano uczestniczył w igrzyskach olimpijskich i w konkursach skoków uplasował się na 31. miejscu na skoczni normalnej i na 36. na skoczni dużej. W Pucharze Świata najwyższe miejsce zajął 16 stycznia 1999 w Zakopanem, gdzie był 42. Kozłow nie występuje już w międzynarodowych zawodach w skokach narciarskich.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1978
Ukraińscy skoczkowie narciarscy
Ukraińscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Kijowie